Torneo Apertura 2003 puede referirse a:

 Torneo Apertura 2003 en Argentina.
 Torneo Apertura 2003 en Chile.
 Torneo Apertura 2003 en Colombia.
 Torneo Apertura 2003 en México.
 Torneo Apertura 2003 en Paraguay.
 Torneo Apertura 2003 en Perú.

Véase también
 Torneo Clausura 2003,  desambiguación.
 Torneo Apertura 2002,  desambiguación.
 Torneo Apertura 2004,  desambiguación.